«James Morrison» - conjunto del nombre propio James y el apellido Morrison - puede referirse a:

Personajes 
 James Morrison (1954-), actor estadounidense;
 James Morrison (1984-), cantante británico 
 James Morrison (19??-), político británico;
 James Morrison (1985-), golfista inglés;
 James Morrison (1986-), futbolista inglés;
 James «Jim» Morrison (1943-1971), cantante estadounidense - miembro de The Doors;
 James Morrison (1984-), músico australiano;